Jan Rufin Zieliński (zm. 1802) – generał major ziemiański insurekcji kościuszkowskiej
 Jan Zieliński (ok. 1878–?) – senator III kadencji II Rzeczypospolitej
 Jan Zieliński (1900–1966) – polski aktor teatralny
 Jan Zieliński (1910–1982) – ekonomista i krajoznawca
 Jan Zieliński (1925–2003) – generał
 Jan Zieliński (1930–2009) – ginekolog i onkolog
 Jan Zieliński (1933–2014) – pulmonolog
 Jan Zieliński (1946–2018) – polski scenograf, plakacista i ilustrator
 Jan Zieliński (zm. 2019) – polski specjalista gospodarki wodnej, prof. dr inż.
 Jan Zieliński (ur. 1952) – historyk literatury i tłumacz
 Jan Zieliński (ur. 1996) – polski tenisista